L'edizione 1944-45 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'IFK Norrköping.

Capocannoniere del torneo fu Gunnar Nordahl (IFK Norrköping), con 27 reti.

Classifica finale

Verdetti
IFK Norrköping campione di Svezia 1944-45.
Ludvika FF e Landskrona BoIS  retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1944
Calcio nel 1945
Campionato svedese di calcio